

Personnes

Patronyme 

 Carlos Maciel (1946-), arbitre de football paraguayen.
 Fábio Deivson Lopes Maciel (1980-), footballeur brésilien.
 Fernanda Maciel (1980-), coureuse d'ultra-trail brésilienne.
 Francisco Maciel (1964-), joueur de tennis mexicain.
 João Severiano Maciel da Costa (1769-1833), homme d'État brésilien.
 Marcial Maciel Degollado (1920-2008), prêtre mexicain, fondateur de la congrégation religieuse des Légionnaires du Christ.
 Marco Maciel (1940-2021), homme politique et ancien vice-président du Brésil (de 1995 à 2003).
 Nilto Maciel (1945-2014), écrivain brésilien.
 Ubiratan Pereira Maciel (1944-), joueur de basket-ball brésilien.

Prénom 
 Maciel Monteiro (1804-1868), homme de lettres et homme politique brésilien.

Toponyme 
 Maciel, ville située en Uruguay.